In de Griekse mythologie is Peisidike (Oudgrieks: ) een naam gedragen door de volgende personen:

 Een dochter van Aeolos, die met Myrmydon de kinderen Antiphos en Actor kreeg.
 Een alternatieve naam van Demonike, moeder van Thestios met Ares.
 Een dochter van Pelias, die met haar zusters in een verjongingsverhaal van Medea trapte en omwille daarvan haar vader doodde.
 Een dochter van Nestor.
 Een prinses van Methymna, die verliefd werd op Achilles toen die haar stad belegerde. Ze beloofde de stad over te leveren als hij met haar zou trouwen. Achilles ging erop in maar liet haar nadien stenigen als een verraadster.
 Een dochter van Leukon en moeder van Argynnos, haar zoon die de geliefde was van Agamemnon en verdronk in de rivier Kefisos.

Vrouw in de Griekse mythologie
Meisjesnaam